«Everytime We Touch» — дебютный dancecore-трек группы Cascada, который, в свою очередь, является кавером на одноимённую песню певицы Мэгги Райлли из альбома «Echoes» 1992 года выпуска. Песня была спродюсирована Мануэлем Ройтером и Янном Пфайффером и получила положительный приём от музыкальных критиков. Это был огромный прорыв в танцевальной музыке всего мира, ставший хитом 2006 года. В США трек достиг 10 места в US Billboard Hot 100 и стал дважды платиновым RIAA. Популярная радиостанция Нью-Йорка Z100 поставила композицию на 5 место среди 100 лучших песен 2006 года.

Ремикс 
«Everytime We Touch (Yanou’s Candlelight Mix)» — окончательный трек в альбоме Everytime We Touch. Электронный поток оригинала был удалён из этой версии, и был заменён на фортепиано, что сделало его звук более балладным. Оригинальная версия «Everytime We Touch» был выпущен в качестве сингла в 2005 году. Эта версия была сделана для радиостанций, которые отказываются играть танцевальные песни. Благодаря успеху оригинальной «Everytime We Touch», эта версия играла редко, однако, видео для версии Candlelight этой песни получил широкую ротацию, являясь одним из самых популярных видео на Bebo.

Позиции в чартах 
 Трек стартовал в The UK Singles Chart с цифровой загрузкой с № 41 и достиг 4-го номера за неделю. Он был № 2 в Великобритании, следуя за Shakira — «Hips Don’t Lie». Вошёл в список 15-и самых продаваемых в Великобритании синглов года. После успеха в США и Великобритании, Cascada выпустили свою песню в Германии, по просьбе лейбла. Стала № 5 в чарте Германии. Сингл стал дважды платиновым в Швеции и достиг № 3 Top 100 из всех синглов в хит-парадах с 1993 года в Швеции. Это означает, что сингл был одним из самых продаваемых синглов в истории Швеции. Сингл оставался в топ-100 в течение 32-х недель.

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Клип 
 Клип был снят и выпущен в июне 2006 года. В нём можно увидеть Натали Хорлер за пределами библиотеки смотрящую на фото парня. Затем она идет в библиотеку, где он же библиотекарь. Она начинает танцевать на столе, что сердит библиотекаря. Натали то снимает с него очки, то трогает его за волосы. После чего переходит к ящикам каталога библиотеки и разбрасывает их, что делает парня ещё более сердитым. Сцена переключается на Натали и библиотекаря, где Натали извиняется. Парень прощает её, и сцена переключается в библиотеку, где каждый танцует вместе с Натали (включая библиотекаря). После Натали и парень покидают библиотеку через боковую дверь, затем видео заканчивается.

Примечания

Ссылки 
 
 YouTube — Канал на YouTube
 CascadaMusic.de — Официальный сайт
 Facebook — Аккаунт на Facebook
 Twitter — Аккаунт на Twitter

Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Композиции в стиле евродэнс